Efficient Consumer Response – łańcuch dostaw zorientowany na klienta
 Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ang. European Conservatists and Reformists)